Kob steht für:

 Kob, afrikanische Antilope

Kob ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kob (1885–1945), Inspekteur der Reiter-SA und Mitglied des Reichstags
 Anton Kob (1822–1895), Tiroler Bildhauer
 Janpeter Kob (1927–1986), deutscher Soziologe
 Konrad Kob (1835–1892), deutscher Richter und Abgeordneter
 Max Kob (1898–1988), deutscher Fußballspieler
 Timo Kob (* 1969), deutscher Strategieberater

KOB steht als Abkürzung für:

 Kontaktbereichsbeamter
 KOB GmbH, Oberthulba (DB Regio Bus)

Siehe auch:
 Koob
 Kop
 Kopp
 Cob
 Cobb
 COP
 KÖB
 KOB

KOB